Jüdischer Friedhof Meinerzhagen steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Meinerzhagen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Meinerzhagen)